Remennecourt ist eine französische Gemeinde im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 2,76 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Louvent

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Meuse. Flohic Editions, Band 2, Paris 1999, ISBN 2-84234-074-4, S. 785–786.

Weblinks 

 
Ort in Grand Est